Barra může být

příjmení
 Mary Barra (* 1961) – předsedkyně a výkonná ředitelka společnosti General Motors

zeměpisné označení
 Barra (ostrov) – ostrov Vnějších Hebrid
 Barra (Gambie) – město v Gambii

Podobné názvy 
 Bara

Externí odkazy